Корой () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Крайва.
 Корой () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Коройсинмертін.